Matusow ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Matusow (1926–2002), US-amerikanischer antikommunistischer Spitzel und Denunziant der McCarthy-Ära
 Mike Matusow (* 1968), US-amerikanischer Pokerspieler